Hesperi (romà), governador romà del segle IV
 Hesperi (element), nom assignat a l'element químic 94 abans que s'anomenés plutoni